Geografia:
 Berkeley, ciutat estatunidenca de Califòrnia
 Berkeley (Illinois), ciutat estatunidenca d'Illinois
 Berkeley (Missouri), ciutat estatunidenca de Missouri
 Berkeley (Anglaterra), ciutat anglesa a Gloucestershire
 Empreses: Berkeley Software Distribution o BSD
 Biografies:
 George Berkeley, filòsof irlandès (1685-1753)
 Miles Joseph Berkeley (Northamptonshire, 1803 – 1889), científic britànic especialitzat en fitopatologia
 Ensenyament: 
 Universitat de Califòrnia, Berkeley
 Universitat de Berkeley (Massachusetts)